Il termine Presbite può significare:

 affetto da Presbiopia
 Scimmia appartenente al genere Presbytis